Ladri come noi (Thieves Like Us) – romanzo di Edward Anderson del 1937
 Gang (Thieves Like Us) – film del 1974 diretto da Robert Altman
 Thieves Like Us – singolo dei New Order del 1984, dall'album Power, Corruption and Lies
 Ladri come noi (Thieves Like Us) – episodio di Scuola di polizia
 Thieves Like Us – gruppo musicale di musica elettronica attivo dal 2002